Giacomo Cozzarelli (1453-1515) – scultore, architetto e pittore italiano
 Giosue Cozzarelli (1989) – modello panamense
 Guidoccio Cozzarelli (1450-1517) – pittore e miniatore italiano
 Nicholas R. Cozzarelli (1938-2006) – biochimico statunitense